Die Liste der Mannschaftskader der United States Chess League 2015 beinhaltet alle Spielermeldungen und Einzelergebnisse der United States Chess League 2015.

Allgemeines 

Die 20 Teams meldeten vor Saisonbeginn maximal neun Spieler und durften während der Saison zwei Spieler nachmelden (je einen nach der dritten und sechsten Runde). Als einzige Mannschaften schöpften die Atlanta Kings und die San Diego Surfers das Kontingent nicht komplett aus und melden nur jeweils zehn Spieler. Nicht alle gemeldeten Spieler kamen auch zum Einsatz, andererseits wurden insgesamt fünf Spieler eingesetzt, die nicht im jeweiligen Mannschaftskader gemeldeten waren. Während die Miami Sharks mit sechs eingesetzten Spielern auskamen, spielten bei Dallas Destiny 13 Spieler mindestens eine Partie. Insgesamt kamen 211 Spieler zum Einsatz.
Punktbester Spieler war Elliot Liu (Las Vegas Desert Rats) mit 10 Punkten aus 10 Partien. Je 8 Punkte erreichten Swiad Isoria, Levy Rozman (beide Manhattan Applesauce) und Nicholas Rosenthal (St. Louis Arch Bishops), wobei Isoria 11 Partien spielte, Rozman und Rosenthal je 10.
Neben Liu erreichten mit Kapil Chandran, Jason Shi (beide Connecticut Dreadnoughts), Angel Hernandez-Camen (Philadelphia Inventors), Raja Panjwani, Wang Quibiao (beide New York Knights), Carla Heredia Serrano, Joshua David Osbourn (beide Lubbock Tornadoes), Julio Catalino Sadorra (Dallas Destiny), Carissa Yip (New England Nor'easters), William Schill (Seattle Sluggers), Tony Yim, Ramya Krishna I. (beide Arizona Scorpions) und Joshua Mu (Carolina Cobras) 13 weitere Spieler 100 %, von diesen spielten Chandran und Shi je vier Partien, Hernandez-Camen drei, Wang Qibiao und Heredia Serrano je zwei und die übrigen genannten je eine Partie.

Legende 

Die nachstehenden Tabellen enthalten folgende Informationen:

 Nr.: Ranglistennummer
 Titel: FIDE-Titel zu Saisonbeginn (Eloliste vom August 2015); GM = Großmeister, IM = Internationaler Meister, FM = FIDE-Meister, CM = Candidate Master, WGM = Großmeister der Frauen, WIM = Internationaler Meister der Frauen, WFM = FIDE-Meister der Frauen, WCM = Candidate Master der Frauen
 Elo (USCF): Elo-Zahl zu Saisonbeginn (Eloliste vom August 2015); bei Spielern ohne Elozahl wird die nationale Wertung (USCF Rating) eingeklammert angegeben
 Nation: Nationalität gemäß Eloliste von August 2015; ARG = Argentinien, BLR = Weißrussland, BUL = Bulgarien, CAN = Kanada, CHI = Chile, CHN = China, COL = Kolumbien, CUB = Kuba, DEN = Dänemark, DOM = Dominikanische Republik, ECU = Ecuador, GEO = Georgien, IND = Indien, IRI = Iran, KOR = Südkorea, MDA = Moldawien, MEX = Mexiko, MGL = Mongolei, PAR = Paraguay, PER = Peru, PHI = Philippinen, ROU = Rumänien, RUS = Russland, TJK = Tadschikistan, TUR = Türkei, UKR = Ukraine, USA = Vereinigte Staaten, VEN = Venezuela
 G: Anzahl Gewinnpartien
 R: Anzahl Remispartien
 V: Anzahl Verlustpartien
 Pkt.: Anzahl der erreichten Punkte
 Partien: Anzahl der gespielten Partien
 MVP: Punkte in der Wertung Most Valueable Player

Manhattan Applesauce

St. Louis Arch Bishops

Dallas Destiny

New York Knights

New England Nor'easters

New Jersey Knockouts

Las Vegas Desert Rats

San Francisco Mechanics

Seattle Sluggers

Connecticut Dreadnoughts

Arizona Scorpions

Carolina Cobras

Minnesota Blizzard

Boston Blitz

Lubbock Tornadoes

Atlanta Kings

Rio Grande Ospreys

Philadelphia Inventors

San Diego Surfers

Miami Sharks

Anmerkungen 
 Seetharam Reddy M ist nicht im Mannschaftskader der Lubbock Tornadoes gemeldet, wurde aber in der 4., 5. und 6. Runde eingesetzt.
 Kevin Liu und Artur Safin sind nicht im Mannschaftskader von Dallas Destiny gemeldet, wurden aber je einmal eingesetzt.
 Frank Johnson ist nicht im Mannschaftskader von Minnesota Blizzard gemeldet, wurde aber in der 10. Runde eingesetzt.
 Keith Espinosa ist nicht im Mannschaftskader von Manhattan Applesauce gemeldet, wurde aber in der Wild Card Round eingesetzt.
 Berücksichtigt sind sowohl die Wettkämpfe der Vorrunde (Regular Season) als auch die der Endrunde (Playoff).

Weblinks 
 Spielplan und Ergebnisse auf der Homepage der USCL (englisch)

Schach 2015
United States Chess League